Канделакі: — відомий дворянський рід в історії Грузії, засновник якого був вихідцем із грецького острова Крит.

 Канделакі Давід Володимирович ( 1895 —  1938) — радянський дипломат, торговий представник СРСР в Німеччині, брав участь у налагодженні радянсько-нацистських відносин.
 Канделакі Володимир Аркадійович ( 1908 — † 1994) — радянський актор, співак, Народний артист СРСР;
 Канделакі Георгій Тарашевич (1974) — грузинський професійний боксер, чемпіон світу та Європи серед аматорів.
 Канделакі Ілля ( 1981) — грузинський футболіст, Захисник.
 Канделакі Микола Порфирович ( 1889 — † 1970) — грузинський скульптор, Народний художник Грузинської РСР;
 Канделакі Тінатін Гівіївна ( 1975) — грузинська журналістка та телеведуча;

Грузинська шляхта
Грузинські прізвища
Грецькі прізвища